John McBryan 'Jack'McBryan (ur. 22 lipca 1892 w Box, Wiltshire, zm. 14 lipca 1983 w Cambridge) – brytyjski krykiecista, hokeista na trawie na igrzyskach w Antwerpii 1920 wraz z drużyną zdobył złoty medal.

Przypisy 

Brytyjscy krykieciści
Brytyjscy hokeiści na trawie
Brytyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1983